Sutatausa kan syfta på:

Colombia 

 Sutatausa (kommun), Cundinamarca, 
 Sutatausa (ort), Cundinamarca,